Gerngross bezeichnet:
Gerngross (Kaufhaus), eine österreichische Kaufhauskette
Gerngross (Adelsgeschlecht), deutsch-baltische Familie

Gerngross ist der Familienname folgender Person:
Heidulf Gerngross (* 1939), österreichischer Architekt und Künstler
Rupprecht Gerngross (1915–1996), deutscher Jurist und Widerstandskämpfer

Siehe auch:

Gerngros, Gerngroß